El Etna es un volcán de Sicilia.

Etna también puede referirse a:
Etna, antigua ciudad siciliana identificable con la colonia griega de Catana;
Etna, otra antigua ciudad siciliana que anteriormente se había llamado Inesa; 
Etna, localidad estadounidense en el estado de California;
Etna, localidad estadounidense en el estado de Maine;
Etna, localidad estadounidense en el estado de Ohio; 
Etna, localidad estadounidense en el estado de Pensilvania;
Etna, localidad estadounidense en el estado de Wyoming; o
École des technologies numériques appliquées (ETNA), escuela de ingeniería de Francia.